Moulton kan som auktorsförkortning betyda:

 Dudley Moulton
 Gary Evan Moulton

Robotskapade auktorsförkortningar